Potamorrhaphis är ett släkte av fiskar. Potamorrhaphis ingår i familjen näbbgäddefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddefiskar
Potamorrhaphis